Villa Frowein bezeichnet:
 Villa Frowein (Oppenheim) in Oppenheim, Rheinland-Pfalz, Landsitz der gleichnamigen Familie
 Villa Frowein (Elberfeld) in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Wohnsitz der gleichnamigen Familie